Сеоница може бити:

 Сеоница (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Сеоница (Томиславград), насељено мјесто у општини Томиславград, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ